Евге́ний Алекса́ндрович Бушма́нов () — советский и российский футболист, защитник, тренер. За сборную России провёл 7 матчей. Тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮСШОР ярославского «Шинника» («Ярославец»), тренер А. М. Кирюхин. С раннего возраста выступал на позиции центрального (последнего) защитника. В четырнадцатилетнем возрасте начал выступать за юношескую сборную РСФСР. Первой игрой за взрослую команду «Шинника» стал домашний матч в первой лиге 16 апреля 1988 года против клуба «Заря» Ворошиловград — 2:1.

В 1989 году в отборочном матче юношеского чемпионата Европы в Норвегии получил травму (разрыв связок), которую чуть позже усугубил матчами за дубль «Спартака». В итоге, сезон-1990 пропустил почти полностью из-за лечения.

В 1991 году начал проходить в основу «Спартака», но в конце года получил травму — перелом стопы. После лечения был вынужден покинуть команду. Однако его пригласил в команду ЦСКА Павел Садырин, где Бушманов стал сразу же игроком основного состава.

В 1996 выступал на чемпионате Европы в матче против сборной Италии. В перерыве игры был заменён, поскольку выяснилось, что в столкновении с Дель Пьеро получил травму.

Участвовал в четырёх розыгрышах Лиги чемпионов (1992/1993 — в составе ЦСКА; 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 — в составе «Спартака»). Играл позже в «Торпедо». Завершил игровую карьеру в самарском клубе «Крылья Советов» в 2003 году.

Сыграл один матч за олимпийскую сборную СССР.

Тренерская карьера 
 1 июля — ноябрь 2004: старший тренер дублирующего состава клуба «Шинник» (Ярославль).
 15 декабря 2004 года — ноябрь 2007 года: старший тренер дублирующего состава клуба «Сатурн».
 С 13 февраля 2008 года: тренер основного состава «Локомотива» (Москва).
 С 23 декабря 2009 года: ассистент главного тренера клуба «Химки». С лета 2010 года работал главным тренером «Химок»; покинул клуб после окончания сезона.
 В 2013 году, по 31 мая — главный тренер «Строгино».
 С лета 2013 по январь 2017 — главный тренер «Спартака-2».
 Главный тренер сборной ФНЛ на товарищеский матч с молодёжной сборной Кипра 29 ноября 2016 года.
 19 января 2017 был назначен главным тренером молодёжной сборной России. Покинул пост 23 октября 2018 года после невыхода сборной на чемпионат Европы.
 11 марта 2021 года вернулся в «Спартак-2», который уже возглавлял с 2013 по 2017 года. По окончании сезона-2021/22 команда была расформирована.

Статистика в качестве главного тренера

Достижения

Командные 
Спартак
 Чемпион России (3): 1998, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1991
ЦСКА
 Финалист Кубка России (2): 1992/93, 1993/94
СССР
 Чемпион Европы (U-18): 1990
 Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд: 1991

Тренерские 
Спартак-2
 Победитель Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»)

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (4): № 2 (1995—1998).

Как признавался Бушманов, один из самых красивых и важных мячей в карьере он забил случайно. 4 ноября 1992 года в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» на «Камп Ноу» он получил пас от Ильшата Файзуллина и вышел с правого фланга один на один. Бил в дальний угол, но мяч срезался с ноги и попал в ближний с отскоком от перекладины.

Личная жизнь 
Первая жена Бушманова, Лора, ушла к одноклубнику Владиславу Радимову. Позже замуж за Бушманова вышла жена другого одноклубника — Дмитрия Ульянова. Конфликты между этими игроками доходили до драк.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сатурн» Московская область
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Спартак-2» Москва
Тренеры молодёжной сборной России по футболу